

Мак-Клюр — містечко, штат Пенсільванія
 Мак-Клюр — селище, штат Іллінойс
 Мак-Клюр — селище, штат Огайо